

Карвув — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Карвув — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства